Kasan steht für:

 (1316) Kasan, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kasan, eine russische Stadt an der Wolga
 Kasan Helicopters, ein Hubschrauberhersteller in Kasan
 Khanat Kasan, ein ehemaliges Tatarenkhanat
 der russische Name der usbekischen Stadt Koson
 der russische Name der usbekischen Verwaltungseinheit Koson (Bezirk)

Personen:

 Christel Happach-Kasan (* 1950), deutsche Politikerin (FDP), MdL, MdB
 Heinrich Kasan (* 1920), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Kazan
 Cazan